Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 718 dans le monde.

 Route régionale 718 en Finlande
 Route nationale 718 en France